Ostojići (Dvor), naselje u općini Dvor, Hrvatska
 Ostojići (Trnovo FBiH, BiH), naselje u općini Trnovo (FBiH), BiH